Шамиль Гаджиев:
 Гаджиев, Шамиль Омарасхабович (род. 1984) — российский боксер.
 Гаджиев, Шамиль Магомедович (род. 1998) — российский самбист.